Парфеновка — название населённых пунктов в России:

 Парфеновка — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Парфёновка — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Парфеновка — село в Кинельском районе Самарской области.